Harrisia (plantengeslacht), een plantengeslacht van de cactusfamilie
Harrisia (vliegengeslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de sluipvliegen